Osoby o tym nazwisku:
 Anatolij Gribkow – radziecki generał armii
 Władimir Gribkow – radziecki aktor